Junor est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Daisy Junor (1919-2012), joueuse de baseball canadienne
 (1919-1997), journaliste écossais
Judy Junor (né en 1948), femme politique canadienne de la Saskatchewan
 (1896-1918), aviateur canadien durant la Première Guerre mondiale
 (née en 1949), journaliste et auteure anglaise

Homonymie de patronyme